Корумду — название населённых пунктов в Киргизии:

 Корумду — село в Иссык-Кульском районе Иссык-Кульской области.
 Корумду — село в Тюпском районе Иссык-Кульской области.